F.T.F.O. (Fuck The Fuck Off) — дебютный студийный альбом американского хип-хоп-исполнителя Shaggy 2 Dope, выпущенный в 2006 году. Это второй сольный релиз рэпера: до этого в 1994 году был выпущен мини-альбом Fuck Off.

В первую неделю в магазинах было продано 14 тысяч экземпляров.

Список композиций 
 «Prelude»
 «Fuck The Fuck Off» (Feat Violent J)
 «Keep It Scrubbin»
 «Forever & Always»
 «Make It Happen»
 «Memories»
 «Melthdown» (Feat Lavel/Violent J)
 «They Shootin» (Feat Violent J)
 «Half Full»
 «Always Fuckin' With Us» (Feat Twiztid)
 «Pull My Over» (Feat Violent J)
 «Ball Bounce»
 «Red Moon» (feat Lavel/Violent j/Michelle Rapp)
 «Owl Face Hoe» (Feat Anybody Killa/Annette Utsler)
 «Cobwebs in the Attic»
 «It’s About Time»
 «Your Life»

Примечания

Ссылки 
 
 

Хип-хоп-альбомы
Дебютные альбомы 2006 года
Альбомы Psychopathic Records